

Događaji
 Osorokon I. iz XXII. dinastije nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Šešonka I.

Rođenja

Smrti